GPI est un sigle qui peut désigner :
 glycosylphosphatidylinositol, un glycolipide qui permet l'ancrage de diverses molécules, en particulier des protéines aux membranes cellulaires ;
 Global Peace Index, un index pour classer les pays du monde selon leur degré de pacifisme ;
 groupe de pelotons d'intervention, l'ancienne appellation des antennes du GIGN;
Grand prix de l'Imaginaire, un prix français de littérature fantastique.
Granulés Plastiques Industriels (poudre, microbilles, sphérules, granulés...).
General Purpose Input, ports d'entrées très utilisés dans le monde des microcontrôleurs.